«Санта-Клаус побеждает марсиан» (; США, 1964) — фантастическая киносказка.

Премьера фильма состоялась 14 ноября 1964 года в США.

Сюжет 
Дети Марса несчастны, у них депрессия, несколько месяцев назад они поймали телесигнал спутника Телстар и смотрят земные программы, откуда узнали про существование Санта-Клауса. Теперь они тоже хотят праздника Рождества, подарков, игрушек и радости.
Узнав о положении дел, лидер марсиан, Кимар, разрабатывает спецоперацию по похищению Санта-Клауса и доставки его на Марс. Однако один из его помощников (Волда) считает, что Санта Клаус на Марсе не нужен, он только превратит детей в слабаков и утомит глупым весельем.

Основные персонажи фильма 

 Санта-Клаус (в рус. версии Дед Мороз) — праздничный персонаж мирового фольклора, который на праздник Рождества дарит послушным детям подарки. В фильме он живёт в мастерской игрушек на Северном полюсе, а в работе ему помогают эльфы и Миссис Клаус
 Билли и Бэтти Фостеры — брат и сестра с Земли, 10 и 8 лет, соответственно. Первоначально именно они выдали марсианам местоположение Санта-Клауса, и позже были похищены, как свидетели инцидента
 Кимар — лидер марсиан, командующий операцией по доставке Санта-Клауса на Марс, чтобы и марсианские дети познали радость подарков и веселья
 Бомар и Гирма — дети Кимара, сверстники Билли и Бэтти Фостер, непрерывно смотрящие телепрограммы с Земли, именно от них Кимар и узнал, что главный виновник бед марсианских ребятишек — Санта-Клаус
 Дроппо — марсианин, бестолковый помощник Кимара, сыгравший в дальнейшем существенную роль в этой истории
 Волда — злой член совета Марса, сначала помогал Кимару похитить Санта-Клауса, но потом посчитал, что на Марсе Санта ни к чему, и пытался избавиться от него

Факты 
 Фильм находится в общественном достоянии.
 Студия Jailor Production выпустила только этот фильм, провалившийся в прокате
 В фильме есть ряд пародийных сцен на угрозу марсианского вторжения и политическую элиту США, так например, американскую космическую программу возглавляет Вернер фон Грин (пародия на Вернера фон Брауна)
 Несмотря на в общем безобидное содержание картина признается киноведами и кинокритиками одной из худших в истории кинематографа, прежде всего, из-за подчёркнуто тесных и нарочито фальшивящих декораций и примитивного грима. Вместе с тем «Марсианский Санта» входит в число культовых трешевых фильмов, стоя в одном ряду с «Планом 9 из открытого космоса».

Музыка 
В фильме звучит песня Мильтона ДеЛагга Hooray for Santy Claus («Ура Санта-Клаусу»).

См. также 
 Список фильмов в общественном достоянии в США

Примечания

Ссылки 
 Русский релиз фильма (смотреть онлайн)
 Скачать оригинал с publicdomaintorrents.com

Фантастические фильмы 1964 года
Фильмы о Марсе
Фантастические комедии США
Детские фильмы США
Рождественские фильмы